Шеметово — топоним.

Белоруссия

Россия

Украина

См. также 
 Шеметовое